Hetzel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hetzel (* 1965), deutscher Philosoph
 Elisabeth Hetzel (1835–1908), Schweizer Schriftstellerin in Mundart
 Friedrich Hetzel (1804–1886), deutscher Bankier 
 George Hetzel (1826–1899), US-amerikanischer Landschafts-, Porträt- und Stilllebenmaler der Düsseldorfer Schule
 Gerhart Hetzel (1940–1992), österreichischer Musiker 
 Grégoire Hetzel (* 1972), französischer Filmkomponist und Schriftsteller
 Hans Hetzel (1926–1988), Protagonist eines bedeutenden Kriminalfalls („Fall Hetzel“) in den 1950er und 1960er Jahren
 Hans Hetzel (Politiker) (1870–1949), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei)
 Karl Hetzel (1920–1972), deutscher Fußballspieler
 Karl Hetzel (Rosenzüchter) (1923–2003), deutscher Rosenzüchter
 Karl Friedrich Gustav Hetzel (1889–1966), deutscher Wasserbauingenieur und Hochschullehrer
 Ludwig von Hetzel (1859–1919), bayerischer General der Infanterie
 Max Hetzel (1921–2004), Schweizer Elektroingenieur und Erfinder, schuf die erste elektronische Armbanduhr (Stimmgabeluhr) 
 Otto Hetzel (1856–1933), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Peter Hetzel (1960–2014), deutscher Fernsehjournalist, Literaturkritiker und Autor
 Pierre-Jules Hetzel (1814–1886), französischer Verleger
 Walter Hetzel (1924–2021), deutscher Widerstandskämpfer
 Wilhelm Hetzel (1881–1972), deutscher Verwaltungsjurist, Bezirksamtsvorstand am Bezirksamt Mallersdorf

Siehe auch:
 Hetzl
 Hezel